

Patronyme 

 Émile Alluard (1815-1908), un géophysicien français, fondateur de l'Observatoire du Puy de Dôme ;
 Jean Alluard (-2010), un sculpteur français, maire d'Andechy (département de la Somme) ;
 Marie-Paule Alluard, une coloriste française de bandes dessinées.

Toponyme 

 la  rue Alluard, une voie à Clermont-Ferrand honorant la mémoire d'Émile Alluard ;
 la rue Émile Alluard, une voie à Orléans.

Notes et références